Niarafolo peut désigner :
les Niarafolo, un peuple de Côte d'Ivoire
le niarafolo, leur langue